Take It Back (piosenka Pink Floyd)
 Take It Back (singel Wu-Tang Clan)